O1 puede referirse a:
 Cessna O-1 Bird Dog, un avión de observación de 1949.
 C/1995 O1, nombre del cometa Hale-Bopp.
 O-1 Falcon, un modelo del avión Curtiss Falcon de 1924.
 Ö1 International, una emisora de radio austriaca.
Símbolo del elemento químico oxígeno.